Val de San Lorenzo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Val de San Lorenzo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Val de San Lorenzo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar